Brdce je ime več zemljepisnih pojmov:
 Brdce, Hrastnik, naselje na občinski meji občine Hrastnik;
 Brdce, Vojnik, naselje v občini Vojnik;
 Brdce nad Dobrno, naselje v občini Dobrna;
 Brdce pri Mozirju (nemško Wurzenegg), gradič iz 18. stoletja.
 Brdce, Hrvaška